Reuter, Reutter ou Reuters est un nom de famille d'origine allemande. Le mot allemand Reuter, Reutter ou Reuters désigne le défricheur (du verbe reuten = essarter).

 Georg Reutter le jeune (1708-1772), compositeur autrichien.
 Hermann Reutter (1900-1985), compositeur et pianiste allemand. 
 Katherine Reutter (1988-), patineuse américaine. 
 Sven Reutter (1996-), coureur cycliste allemand.

Voir aussi